Сезон 1992—1993 у Національній лізі А — 96-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Арау.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд 
Група А

Група В

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1993
Швейцарія
Швейцарія
1992 у швейцарському спорті
1993 у швейцарському спорті